Блок 1 () — туркменский нефтегазовый проект, реализуемый на шельфе Каспийского моря по условиям соглашения о разделе продукции. Соглашение о разделе продукции, подписанное в 1996 году между правительством Туркмении и Petronas сроком на 28 лет, охватывает нефтеносный участок «Блок 1».

В рамках проекта предусмотрена разработка нефти и газа на туркменском шельфе Каспийского моря. Район разработки включает в себя месторождения Диярбекир (Банка Баринов), Магтымгулы (Восточный Ливанов), Овез (Центральный Ливанов), Машрыков (Западный Ливанов) и Гарагол-Дениз (Банка Губкина). Разведанные запасы блока составляют не менее 1 трлн кубометров газа, более 200 млн тонн нефти и 300 млн тонн газового конденсата.

Оператор проекта Блок 1 — малайзийская нефтяная компания Petronas. Площадь контрактной территории ок. 1467 кв.км. Добыча нефти 2006 году составила 0,5 млн тонн

На начало 2007 года общие инвестиции Petronas по проекту «Блок-1» составили $705,3 млн.

См. также 
 Petronas
 Челекен (нефтяной проект)

Ссылки 
 На месторождении Махтумкули туркменского сектора Каспия получен новый приток нефти
 «Петронас» начинает промышленную добычу нефти в туркменском секторе Каспия

Нефтегазовые проекты Туркменистана